«Кошки Ултара» (), в других переводах «Кошки Ультхара», «Ультарские кошки», «Кошки города Ультар» — рассказ американского писателя Говарда Лавкрафта, написанный 15 июня 1920 года и впервые опубликованный в ноябрьском номере журнала «Tryout» того же года, а позже был напечатан в журнале «Weird Tales» в феврале 1926 и 1933 годов, после чего был приватно перепечатан в 42 экземплярах в декабре 1935 года. Рассказ относится к «Циклу Снов» и входит в собрание «Дагон и другие жуткие рассказы» (1986). Источником идеи для Лавкрафта послужила его любовь к кошкам, о которой можно судить по его очерку «Кошки и собаки» (1926).

Сюжет 
В ином мире, под названием Страна Снов, стоит город Ултар, что за рекой Скай. В Ултаре живут простые люди, а в уединенной хижине под раскидистыми дубами живут старик со старухой, которые ненавидят кошек и ставят для них капканы. Горожане боятся стариков, а судя по звукам, разносившимся по ночам, способ умерщвления был крайне необычен.

Однажды в Ултар прибывает караван смуглых странников с юга (). С ним был маленький мальчик по имени Менес, родители которого погибли от чумы. Единственным его утешением был маленький черный котёнок. На третий день котёнок исчез и тогда горожане поведали плачущему мальчику, что котенка убил злой старик и старуха. Мальчик начинает медитацию, протянув руки к солнцу он читает молитву на неизвестном деревне языке. В облаках возникают призрачные фигуры экзотических существ, гибридных созданий, увенчанных рогами, которые соединялись с диском. Странники покидают Ултар. 

Ночью все кошки в Ултаре исчезли. Сын хозяина гостиницы, маленький Атал, видел, как кошки идут по двое в ряд к дому старика, словно исполняя некий ритуал. Утром все кошки вернулись необычайно сытыми. Когда горожане пришли в хижину, то нашли два обглоданных скелета. Бургомистр Кренон издал тогда указ, который гласит, что в Ултаре никто не имеет права убить кошку.

Персонажи 
 Старик Коттер и старуха (англ. Old Cotter and his wife) — бедные и злые старики. На английском слово «Cotter» также обозначает бедняк-арендатор.

 Менес (англ. Menes) — маленький мальчик, сирота, произнес молитву на неизвестном деревне языке, что вызвала в небе фигуры гибридных созданий, увенчанных рогами с диском. Имя «Менес» — имя легендарного фараона Менеса.

 Смуглые странники (англ. Dark people) — они не походили на путешественников, предсказывали за серебро судьбу, совершали странные молитвы. На их повозках изображены диковинные фигуры с человеческими туловищами и головами кошек, ястребов, баранов и львов. Старший над ними носил головной убор с двумя рогами и причудливым диском между ними.

 Малыш Атал (англ. Little Atal) — маленький сын хозяина гостиницы. Появляется в произведениях «Иные боги» и «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».

 Кранон (англ. Kranon) — бургомистр Ултара, осмотрел дом старика вместе с Шенгом, Тхалом, Затои и нотариусом Нисом (англ. Shang, Thul, Zath, Nith).

 Кошки (англ. Cats) — душа Древнего Египта, хранители легенд забытых городов Мероэ (англ. Meroë) и Офира (англ. Ophir). Кошка — родственница царя джунглей и наследница тайн зловещей седой Африки. Сфинкс — двоюродный брат кошки; они говорят на одном языке, но кошка древнее Сфинкса и помнит то, что он уже позабыл.

Вдохновение 
В мае 1920 года Лавкрафт изложил сюжет «Кошек Ултара» своему другу Райнхарту Клейнеру, а 15 июня 1920 года рассказ был написан, ровно через пять месяцев после завершения рассказа «Страшный старик». «Кошки Ултара» были написаны под влиянием тяжелого мифического стиля англо-ирландского писателя лорда Дансени. Среди литературных аспектов, которые заимствует Лавкрафт у Дансени, — «мотив мести» и «тяжёлый тон» повествования. В рассказе «Кошки Ултара» влияние Дансени заметно в описании странников, которые появляются в его раннем рассказе «Праздные дни в Янне». 

До рассказа «Кошки Ултара» Лавкрафт написал несколько рассказов в стиле лорда Дансени: «Белый корабль», «Карающий Рок над Сарнатом», «Страшный старик», «Дерево», «Улица». Его следующий дансианский рассказ, «Селефаис», критик С. Т. Джоши назвал «одним из лучших и наиболее значительных» .

Город Ултар находится в Стране снов, он безопасен для большинства путешественников; там почитают кошек как священных — что напоминает мифологию Древнего Египта и мотивы Ближнего Востока. Только в этом произведении упоминаются забытые города Мероэ (англ. Meroë) и Офир (англ. Ophir).

Рассказ вдохновлен древнегреческой историей Диодора Сицилийского, который побывал в Египте и описывает, как там убили римского солдата, за расправу над священным животным — кошкой.

Публикация 
Рассказ «Кошки Ултара» был впервые опубликован в литературном журнале «Tryout» в ноябре 1920 года  а позже появился в «Weird Tales» в феврале 1926 и 1933 годов, а также был переиздан в частном порядке, тиражом в 42 экземпляра в декабре 1935 года.

География 
 Ултар (англ. Ulthar) — город в Стране снов , который расположен за рекой Скай (англ. Skai). В Ултаре жили простые люди, в нем были узкие, мощёные булыжником улицы, на которых были построены рынок, гостиница, площадь, администрация, нотариус, полиция, кузница и мастерская.

 Хатег (англ. Hatheg) — город по соседству с Ултаром, где торговцы обсуждали законы Ултара.

 Нир (англ. Nir) — город по соседству с Ултаром, который посещали путешественники оттуда.

 Юг (англ. South) — земли, из которых пришли смуглолицые странники; описывается в рассказе «Белый корабль».

Интересные факты 
 Имя «Менес» — имя легендарного фараона Менеса, основателя I династии, по преданию объединившего Верхний и Нижний Египет. Примечательно, что именно в Древнем Египте кошки считались священными животными и их было запрещено убивать. При этом «темнокожие странники» в рассказе, среди которых был и Менес, по описанию напоминают древних египтян — «повозки их украшали странные фигуры с человеческим торсом и с головами кошек, соколов, баранов и львов» (возможно, подразумевались цыгане — в старину цыган считали потомками древних египтян). Также имя Менес может быть ссылкой на короля Аргименеса из пьесы Дансени «Король Аргименес» . Возможно, персонаж похож на сподвижника пророка Мухаммеда Абу-Хурайре (букв. «Отец котёнка» — имя дано потому, что он, будучи сиротой, носил своего котёнка в рукаве халата)
 Фраза «Кошка древнее Сфинкса и помнит то, что он уже позабыл» напоминает похожую из рассказа «Память».

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Цикл снов
Рассказы 1920 года
Рассказы Говарда Лавкрафта